Il singolare del torneo di tennis Dallas Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale, 6–7, 6–1, 6–1,  Brian Teacher.

Teste di serie

  Jimmy Connors (quarti di finale)
  Gene Mayer (quarti di finale)
  Steve Denton (primo turno)
  Andrés Gómez (campione)

 Sandy Mayer (semifinali)
 Brian Teacher (finale)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 John Fitzgerald (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dallas Open 1983